Die 1. Klasse Pommern 1943/44 war die elfte und letzte Spielzeit der zweitklassigen 1. Klasse Pommern im Sportgau Pommern. Der Spielbetrieb fand erneut in mehreren Kreisgruppen statt, die Kreismeister qualifizierten sich ursprünglich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1944/45. Kriegsbedingt wurden jedoch alle noch spielfähigen Mannschaften zur kommenden Saison in die Gauliga eingestuft, die in mehreren regionalen Abschnitten ausgetragen wurde.

Kreisgruppe A 

|}

Kreisgruppe B 

|}

Kreisgruppe C 

|}

Kreisgruppe F/G 

|}

Kreisgruppe I 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1943
Fußballsaison 1943/44